Роси́нка — железнодорожная остановка в Лужском районе Ленинградской области на линии Санкт-Петербург — Луга. Примыкает к северо-западной части крупного садоводческого массива «Мшинская». На платформе останавливаются все проходящие через неё пригородные поезда кроме электропоездов повышенной комфортности.

Прежнее название — 101 км.

Ссылки 
Росинка

Остановочные пункты Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Лужского района